Notolibellula est un genre dans la famille des Libellulidae appartenant au sous-ordre des anisoptères dans l'ordre des odonates. Il ne comprend qu'une seule espèce : Notolibellula bicolor.

Espèce du genre Notolibellula 
Notolibellula bicolor Theischinger & Watson, 1977

Références

Liens externes 

Genre d'Odonates (nom scientifique)
Libellulidae